Хан Мингу (, общепринятая латинская транскрипция — Han Min-goo; , ) — корейский военачальник, 36-й председатель Объединённого комитета начальников штабов и 44-й министр обороны Кореи.

Образование 
 Окончил Среднюю школу Чхонджу
 Военная академия Кореи (Бакалавр наук)
 Сеульский национальный университет (Бакалавр искусств)
 Университет Ёнсе (Магистр в иностранных дел и национальной безопасности)

Военные Республики Корея
Политики Кореи
Выпускники Сеульского университета
Министры обороны Республики Корея